Моника Ле (; 23 июля 1991, Прага, Чехословакия) — чешская фотомодель и телеведущая чешско-вьетнамского происхождения.

Биография

Семья 
Моника Леова родилась в Праге, но с рождения жила с матерью и бабушкой и дедушкой в небольшой деревне Двожиско (чеш. Dvořiskо), недалеко от города Хоцень(чеш. Choceň). Она родом из расово смешанной семьи, так как ее мать Яна Леова - чешка, а отец Ле Динь Чау - вьетнамского происхождения. Когда она была маленькой, её родители развелись. У неё есть сестра Ленка и брат Чески. В июне 2018 года она вышла замуж за Мартина Кошина. Только дети, особенно из-за многообещающей карьеры, пока не входят в планы Моники.

Образование 
В начальной школе она училась в Хоцени, которую она окончила в 2006 году. В 2006-2010 годах она училась в торговой академии в Хоцени. С октября 2010 года училась на Факультете информатики и статистики высшей экономической школы бакалавра отделение Статистические методы в экономике в учебную программу Количественного метода в экономике, которую окончила в июне 2014 года. Название темы бакалавриата была: прогноз занятости школьных заведений в Хоцени до 2015 года по временным рядам. Владеет английским и русским языками.

Конкурсы красоты 
В  2012 году стала вице-Мисс VŠE (победительницей стала Андреа Колажова ). В в 2013 году участвовала в  Мисс Чехия. Перед Чешской Мисс боялась, что именно из свою экзотическую внешность, у нее не будет шансов на победу. Финальный вечер состоялся 23 марта 2013 года в Музыкальном театре Карлин и получил титул "молния" Чешской Мисс . Эта победа номинировала ее на международный конкурс красоты Мисс Земля на 2013 год.

Карьера ведущей 
Благодаря титулу мисс Чехия получила эксклюзивный контракт на телеканале Prima. С 12 август 2013 введенные послеобеденные новости. Модераторская пара сформировалась с Томашем Драгоневским.

Личная жизнь 
Вьетнамский немного понимает, но не говорит вообще. В эфир радиостанции Быть в качестве гостя шоу Мысли первой лиги Яна Мюглфеита узнала, что всегда была эксгибициони́сткой.

Жених - Мартин Кошин ().

Фильмография 
Ее первые актерские работы в серии V.I.P. убийство (2016) и огненный цыпленок (2018).

Карьера 
 2012: 1-я вице-мисс конкурса «»
 23 марта 2013: Чешская мисс Земля
 12 августа 2013: телеведущая на TV Prima (Телевизионная программа «Вечерние новости» («Odpolední zprávy»))

Примечания

Ссылки 

Фотомодели Чехии
Выпускники ВШЭ в Праге